Il Joshua Tree (in italiano albero di Giosuè), è un nome comune di Yucca brevifolia, è una pianta appartenente al genere Yucca della famiglia delle Agavacee, nativa del Nord America.

Joshua Tree può anche riferirsi a:

Astronomia 
 19204 Joshuatree – asteroide del Sistema solare

Editoria 
 Joshua Tree – racconto di Emma Bull

Film 
 Joshua Tree (in italiano Caccia mortale) – film statunitense di Vic Armstrong del 1993
 Joshua Tree – cortometraggio di Jonathan Messer del 2002
 Joshua Tree – film di Kris Kardash del 2011

Geografia 
 Joshua Tree – census-designated place, situato nella contea di San Bernardino, California, Stati Uniti d'America
 Aeroporto Roy Williams o Aeroporto di Joshua Tree – aeroporto, situato nella contea di San Bernardino, California, Stati Uniti d'America
 Parco nazionale del Joshua Tree – parco nazionale, situato nel sud-est della California, Stati Uniti d'America
 Joshua Tree Forest – punto di riferimento sulla Mojave Road, situato in California, Stati Uniti d'America
 Joshua Tree Forest Parkway – segmento della U.S. Route 93, situato in Arizona, Stati Uniti d'America

Musica 
 The Joshua Tree – album degli U2 del 1987
 The Joshua Tree Tour – tour degli U2 del 1987
 The Joshua Tree Tour 2017 – tour degli U2 del 2017
 The Joshua Tree Tour 2019 – tour degli U2 del 2019

Altro 
 Joshua Tree – cavallo da corsa irlandese